ТССР может означать:
Таджикская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Республика Таджикистан (Таджикистан).
Туркменская Советская Социалистическая Республика (, совр. Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy) — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Туркменистан (Туркмения).
Туристско-спортивный союз России — ведущая общественная организация России, занимающаяся пропагандой и развитием всех видов активного (в том числе — спортивного) туризма и путешествий по территории РФ и за рубежом.